Colas oder Colás ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Colas (1943–1978), französischer Skipper
 Fabrice Colas (* 1964), französischer Bahnradsportler
 Guilbaut Colas (* 1983), französischer Freestyle-Skier
 Jean-Paul Colas (1911–2009), französischer Automobilrennfahrer
 Louis Colas (1888–1949), französischer Automobilrennfahrer
 Miguel Colás (* 1994), mexikanischer Eishockeyspieler
 Paul Colas (1880–1956), französischer Sportschütze
 Pierre Robert Colas (1976–2008), deutscher Alt- und Mesoamerikanist

Colas bezeichnet zudem:
 Colas (Unternehmen), französisches Straßenbauunternehmen
 (9553) Colas, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Cola (Begriffsklärung)